O Super Clásico Championship de 2019 foi a segunda edição do torneio, disputado no King Saud University Stadium, em Riade, na Arábia Saudita.

A Argentina venceu o jogo por 1-0, gol de Lionel Messi, em rebote após penalidade cobrada por ele.

Jogo

Detalhes

Superclássico das Américas
Partidas da Seleção Argentina de Futebol
Partidas da Seleção Brasileira de Futebol
Futebol de 2019 no Brasil